Josèphe Jacquiot (1910-1995), numismate, résistante et femme politique française
Lionel Jacquiot (1984-), rameur d'aviron français
Ponce Jacquiot (?-1572), sculpteur, stucateur et peintre français de la Renaissance